Tankosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tangonsaari, ö, Norra Österbotten, Oulunkaari, 
 Tankosaari (ö i Lappland), Östra Lappland, 
 Tankosaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Tankosaari (ö i Mellersta Finland), Joutsa, 

Robotskapade Finlandförgreningar